Anna B właściwie Marzena Galewska – polska piosenkarka solowa i sesyjna aktywna w latach 80. XX wieku.

Życie i działalność 
W latach 1983–1984 kilka jej piosenek pojawiło się w Radiowej Liście Przebojów w tym „Tylko taką mnie” i „Zamienię na Ciebie”. Występowała również na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1984 w ramach konkursu „Nowe twarze – Promocje” zaprezentowała w Opolu utwór „Jedź ze mną jedź”, a w 1988 zaprezentowała utwory „Żywe maski” i „Człowiek za burtą”. W 1989 wykonała natomiast piosenkę „Widziano Cię rano” oraz wraz z Mieczysławem Szcześniakiem i Betą Molak jako tercet Trio Tri, utwór pt. „Czyja to szyja”, który otrzymała nagrodę jury. W 1990 zaprezentowała w Opolu wraz z Ewą Skrzypek z którą tworzyła duet Anka i Ewka utwór pt. – „O dwóch takich co ukradły portfel”. Jej  piosenki były również prezentowane w takich programach jak Telewizyjna lista przebojów. 

Anna B była też współwłaścicielką studia nagraniowego Malachitowa. Nagrała dwie płyty pt. Sepia i Anna B. Gościnnie jako wokalistka sesyjna pojawiła się w chórkach między innymi na płycie Macieja Zembatego pt. Greatest Hits czyli ostatnia posługa. Piosenka Tylko mnie poproś do tańca z repertuaru Anny Jantar w wykonaniu Anny B znalazła się natomiast na płycie Piosenki Anny Jantar śpiewają (ZPR Records, 1990).

Przypisy 

Polskie wokalistki popowe
Urodzeni w XX wieku